Musikhuset kan avse:

Musikhuset Gävle – en kyrkobyggnad som fungerar som evenemangslokal, se Sjömanskyrkan i Gävle
Musikhuset i Helsingfors – vid Tölöviken i Helsingfors
Musikhuset – ett kulturhus beläget i Annelundsparken i Borås, se Rockborgen